Жетиге́н () — село у складі Ілійського району Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр Жетигенського сільського округу. Залізничний вузол.

У радянські часи існувало два села Миколаївка та Жетиген.

Населення — 15616 осіб (2009; 13103 в 1999).

Люди 
В Миколаївці народився Трегубов Микола Семенович ( 1922) — український художник декоративно-ужиткового мистецтва.

Примітки

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Ілійського району
Села Алматинської області